Ґетап () — села у Вірменії:

 Ґетап (Араґацотн) — у марзі (області) Араґацотн.
 Ґетап (Вайоц Дзор) — у марзі Вайоц Дзор.
 Ґетап (Нагірний Карабах) — у Кашатазькому районі НКР.
 Ґетап (Ширак) — у марзі Ширак.